Юрий Александрович Окрошидзе (23 августа 1970, Ленинград, СССР) — советский и российский футболист, вратарь и тренер.

Биография 
Воспитанник ленинградского футбола, первые десять лет отыграл в местном «Зените». Затем выступал за «Сокол», «Рубин», ЦСКА, «Уралан», СКА (Ростов-на-Дону). Мастер спорта СССР (1987).

С февраля 2007 по 2013 работал тренером вратарей дубля «Зенита».

В 2008 году вместе с некоторыми другими бывшими футболистами «Зенита» принимал участие в X турнире по футболу в зале среди любителей «Лига Чайников» в составе команды «Стэнли».

Достижения 
 Чемпион мира среди юношей до 16 лет: 1987
 Серебряный призёр чемпионата Европы для юношей до 16 лет: 1987
 Лучший вратарь первой лиги: 1994
 Член Клуба Леонида Иванова (48 сухих матчей за Зенит»).

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону